Programa de Nuestra Televisión presentado por Luis Rivaya.

El programa es una especie de telediario, grabado, sobre la Comarca de la Sidra.

El primer programa fue durante la tarde del 27 de mayo de 2007. Fue en directo e informaba de todo lo que sucedía en las elecciones. Ese programa duró, aproximadamente, desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche.

Programas informativos de televisión de España